Colorant Sudan''
 Sudan, estat d'Àfrica, oficialment República del Sudan
 Sudan del Sud, estat d'Àfrica, oficialment República del Sudan del Sud
 Sudan Angloegipci, condomini angloegipci (1898-1956) que avui forma el Sudan
 Sudan Francès, antiga colònia francesa, avui Mali
 Bilad al-Sudan
 Port Sudan, ciutat portuària del Sudan
 Sudan Tribune, portal d'Internet de notícies sobre el Sudan i els països veïns